Керем Булут (; 3 февраля 1992, Сидней, Австралия) — австралийский футболист, нападающий турецкого происхождения.

Клубная карьера 
Булут — воспитанник клубов «Сидней» и чешского «Млада-Болеслав». 18 июля 2010 года в матче против «Усти-над-Лабем» он дебютировал в чемпионате Чехии. 8 августа в поединке против «Пршибрам» Керем забил свой первый гол за команду. В 2011 году он помог клубу завоевать Кубок Чехии.

В 2013 году Булут перешёл в турецкий «Акхисар Беледиеспор». 21 января в матче против «Эскишехирспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге. Вторую половину сезона Керем провёл в клубе первого турецкого дивизиона «Каршияка».

В начале 2015 года Булут вернулся в Австралию, подписав контракт с «Уэстерн Сидней Уондерерс».

Летом 2015 года Булут подписал трёхлетний контракт с клубом греческой Суперлиги «Ираклис».

Летом 2016 года Булут вернулся в «Уэстерн Сидней Уондерерс», подписав двухлетний контракт.

В октябре 2018 года Булут был дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина.

Международная карьера 
В 2010 году в составе молодёжной сборной Австралии Керем выиграл молодёжный кубок Азии и с 7 мячами стал его лучшим бомбардиром. В 2011 году Булут принял участие в молодёжном чемпионате мира в Колумбии. На турнире он сыграл в матчах против команд Эквадора, Коста-Рики и Испании.

Достижения 
Командные

 «Млада-Болеслав»
 Обладатель Кубка Чехии — 2010/2011

Международные

 Австралия (до 20)
  Молодёжный кубок Азии — 2010

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ФК «Млада-Болеслав»

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Млада-Болеслав»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «Каршияка»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»
Игроки ФК «Ираклис»
Игроки ФК «Веен»
Игроки ФК «Менеменспор»